Ієра́рхія, також єра́рхія та гієра́рхія (грец. ίεράρχίά, від ίερσς — священний, та άρχή — влада) — поділ на вищі й нижчі посади, чини; суворий порядок підлеглості нижчих щодо посади або чину осіб вищим. В ієрархії між її членами діють вертикальні зв'язки — відносини субординації. У ширшому розумінні слова ієрархія — це розташування частин або елементів цілого в певному порядку від вищого до нижчого. Термін використовується для описання багатьох явищ, переважно у суспільно-політичних, але інколи і в точних науках.

Приклад 
Структура персоналу крамниці:

Примітки

Джерела та література 
 В. О. Зуєва, О. Є. Пилипенко. Ієрархія  // 
 В. О. Зуєва, О. Є. Постол. Ієрархія  // 
 Словник іншомовних слів., К.: Головна редакція Української радянської енциклопедії АН УРСР., 1975, стор. 370

Посилання 
 Ієрархія  // 
Гієрархія  // 

Структура